Aquila v latinščini pomeni orel. Lahko pa je tudi:
 Johannes Aquila 
 Aquila, mesto v Italiji
latinsko in angleško ime za ozvezdje Orel (ozvezdje)